Teab Vathanak (7 de janeiro de 1985) é um futebolista cambojano que atua como meia e atacante.
Atua pela Seleção Cambojana de Futebol. É um dos mais conhecidos jogadores do pequeno país Camboja.

Ligações externas
Perfil em National-Football-Teams.com 
Perfil em Soccerway
Perfil em Ogol

Futebolistas de Cambodja